Isabel Sofía de Sajonia-Altemburgo (Halle, 10 de octubre de 1619-Gotha, 20 de diciembre de 1680) fue una princesa de Sajonia-Altemburgo y, por matrimonio, duquesa de Sajonia-Gotha.

Fue la única hija del duque Juan Felipe de Sajonia-Altemburgo, y de su esposa, Isabel de Brunswick-Wolfenbüttel.

Biografía 
En Altemburgo el 24 de octubre de 1636, Isabel Sofía contrajo matrimonio con su pariente, Ernesto I, duque de Sajonia-Gotha. Como dote, recibió 20.000 florines, que fueron comprometidos por la ciudad de Roßla. Como sede de viuda, la novia recibió las ciudades de Kapellendorf y Berka, con el llamado Gartenhaus en Weimar. 

Debido a las leyes de sucesión de la Casa de Sajonia-Altemburgo (que excluía a las mujeres de la herencia), después de la muerte de su padre dos años más tarde (1 de abril de 1639), fue sucedido por su hermano, Federico Guillermo II.

Cuando su primo, el duque Federico Guillermo III, murió sin hijos en 1672, Isabel Sofía se convirtió en la heredera general de toda la rama de Sajonia-Altemburgo en base al testamento de su padre. 

Ernesto I de Sajonia-Gotha reclamó la entera sucesión de Sajonia-Altemburgo, reclamación tanto por ser el pariente masculino más cercano y por los derechos de su esposa. No obstante, la otra rama de la familia, los duques de Sajonia-Weimar, no aceptaron esa voluntad, abriendo una disputa de sucesión.

Finalmente, Isabel Sofía y los hijos de Ernesto recibieron la mayor parte de la herencia de Sajonia-Altemburgo, pero una porción (un cuarto del ducado de Sajonia-Altemburgo original) pasó a la rama de Sajonia-Weimar. Aquí, fue fundada la línea Ernestina de Sajonia-Gotha-Altemburgo, que existiría hasta 1825.

Cuando el duque Ernesto I murió en 1675, sus numerosos hijos dividieron la herencia (cinco octavos de todos los territorios Ernestinos) en siete partes: Gotha-Altemburgo, Coburgo, Meiningen, Römhild, Eisenberg, Hildburghausen y Saalfeld. De ellos, Coburgo, Römhild y Eisenberg no sobrevivieron a una generación y fueron divididos entre las cuatro líneas restantes.

De los cuatro ducados restantes, solo dos ramas sobreviven a día de hoy: Meiningen y Saalfeld (que finalmente se convirtió en la casa de Sajonia-Coburgo-Gotha). A través de la línea de Saalfeld, Isabel Sofía es una ancestro directa de la familia real británica.

Después de la muerte de su marido, Isabel Sofía cambió las ciudades originalmente dadas a ella como sede de viudedad en su matrimonio por las ciudades de Reinhardsbrunn y Tenneberg. Bajo el nombre de "la Casta", fue un miembro de la Sociedad Virtuosa. Murió en Gotha, a la edad de 61 años.

Hijos 
Ernesto e Isabel Sofía tuvieron dieciocho hijos:
 Juan Ernesto (Weimar, 18 de septiembre de 1638-ibidem, 27 de noviembre de 1638).
 Isabel Dorotea (Coburgo, 8 de enero de 1640-Butzbach, 24 de agosto de 1709), desposó el 5 de diciembre de 1666 al landgrave Luis VI de Hesse-Darmstadt.
 Juan Ernesto (Gotha, 16 de mayo de 1641-muerto de viruela, ib., 31 de diciembre de 1657).
 Cristián (n. y m. Gotha, 23 de febrero de 1642).
 Sofía (Gotha, 21 de febrero de 1643-muerta de viruela, ib., 14 de diciembre de 1657).
 Juana (Gotha, 14 de febrero de 1645-muerta [¿de viruela?], ib., 7 de diciembre de 1657).
 Federico I de Sajonia-Gotha-Altemburgo (Gotha, 15 de julio de 1646-Friedrichswerth, 2 de agosto de 1691).
 Alberto V de Sajonia-Coburgo (Gotha, 24 de mayo de 1648-Coburgo, 6 de agosto de 1699).
 Bernardo I de Sajonia-Meiningen (Gotha, 10 de septiembre de 1649-Meiningen, 27 de abril de 1706).
 Enrique de Sajonia-Römhild (Gotha, 19 de noviembre de 1650-Römhild, 13 de mayo de 1710).
 Cristián de Sajonia-Eisenberg (Gotha, 6 de enero de 1653-Eisenberg, 28 de abril de 1707).
 Dorotea María (Gotha, 12 de febrero de 1654-ib., 17 de junio de 1682).
 Ernesto de Sajonia-Hildburghausen (Gotha, 12 de junio de 1655-Hildburghausen, 17 de octubre de 1715).
 Juan Felipe (Gotha, 1 de marzo de 1657-ib., 19 de mayo de 1657).
 Juan Ernesto IV de Sajonia-Coburgo-Saalfeld (Gotha, 22 de agosto de 1658-Saalfeld, 17 de febrero de 1729).
 Juan Isabel (Gotha, 2 de septiembre de 1660-ib., 18 de diciembre de 1660).
 Juan Felipe (Gotha, 16 de noviembre de 1661-ib., 13 de marzo de 1662).
 Sofía Isabel (Gotha, 19 de mayo de 1663-ib., 23 de mayo de 1663).

Su hijo mayor, Federico, fue el primero en heredar este título. Su nieta de este hijo, Ana Sofía de Sajonia-Gotha-Altemburgo, fue un ancestro directo matrilineal del rey Jorge V del Reino Unido y del zar Nicolás II de Rusia. Su hijo menor, Juan, fue el padre del duque Francisco Josías de Sajonia-Coburgo-Saalfeld.

Referencias

Bibliografía 
 August Beck: Ernst der Fromme, Herzog zu Sachsen-Gotha und Altenburg, H. Böhlau, 1865, p. 754. (Digitalisat)
 Ludwig Storch: Das Fürstenhaus von Gotha, Érfurt 1826, p. 155.

Enlaces externos 
Women in Power: 1670

Princesas de Sajonia-Altenburgo
Halle (Sajonia-Anhalt)
Nacidos en Halle (Sajonia-Anhalt)
Duquesas de Sajonia-Altemburgo